Mărgineni oder Mărginenii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mărgineni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Mărgineni (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Mărgineni (Alba), Dorf im Kreis Alba 
 Mărgineni (Brașov), Dorf im Kreis Brașov 
 Mărgineni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea 
 Mărgineni-Slobozia, Dorf im Kreis Olt 
 Mărginenii de Jos, Dorf im Kreis Prahova 
 Mărginenii de Sus, Dorf im Kreis Dâmbovița